Eichenseidenspinner steht für folgende Schmetterlingsarten:
 Chinesischer Eichenseidenspinner (Antheraea yamamai)
 Japanischer Eichenseidenspinner (Antheraea pernyi), durch Einschleppung auch in Mitteleuropa verbreitet